Mitchell kan syfta på:

 Mitchell (efternamn) – ett skotskt efternamn och personer med namnet
 North American B-25 Mitchell – ett bombflygplan

Geografi

Antarktis 

 Mitchell (udde),

Australien 

 Mitchell (region), Victoria,

Nya Zeeland 

 Mitchell (berg i Nya Zeeland), Manawatu-Wanganui,

USA 

 Mitchell, Georgia, Glascock County, 
 Mitchell, Illinois, Madison County, 
 Mitchell, Indiana, Lawrence County, 
 Mitchell, Iowa, Mitchell County, 
 Mitchell, South Dakota, countyhuvudort, Davison County, 
 Mitchell, Nebraska, Scotts Bluff County, 
 Mitchell, Oregon, Wheeler County,

Se även
 Mitchell County
 Mount Mitchell – det högsta berget i Appalacherna
 Fort Mitchell – stad i Kentucky, USA
 Fort Mitchell – Nebraska, historiskt fort i Nebraska

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar